Аллсвенскан 1982 — 58-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1982 року розпочався 24 квітня й завершився 31 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця першого етапу

Результати матчів

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ІК Браге — Ельфсборг 0:0, 0:2
 Гальмстад БК — ІФК Гетеборг 1:1, 0:2
 Ергрюте ІС — Гаммарбю ІФ 0:1, 1:5
 Естерс ІФ — Мальме ФФ 0:2, 2:1

Півфінали 
 Мальме ФФ — ІФК Гетеборг 0:3, 1:5
 Ельфсборг — Гаммарбю ІФ 3:1, 0:3

Фінал 
 ІФК Гетеборг — Гаммарбю ІФ 1:2, 3:1

Втішний плей-оф 
 Геккен — ІФК Норрчепінг 2:0, 0:1
 Єфле — Кальмар ФФ 2:0, 2:1
 Юргорден — AIK 1:2, 2:2
 М'єльбю АІФ — Отвідабергс ФФ 1:0, 1:1

Найкращі бомбардири

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1982 у шведському спорті